

Села:
 Андреєвське — Владимирська область, Александровський район
 Андреєвське — Владимирська область, Петушинський район
 Андреєвське — Владимирська область, Юр'єв-Польський район
 Андреєвське — Вологодська область, Бабушкінський район
 Андреєвське — Івановська область, Приволжський район
 Андреєвське — Костромська область, Сусанинський район
 Андреєвське — Московська область, Коломенський район
 Андреєвське — Московська область, Одинцовський район
 Андреєвське — Ярославська область, Большесельський район, Благовещенське сільське поселення, Благовещенський сільський округ

 Андреєвське — назва села Дніпровське Смоленської області в 1935–1958 роках

Присілки:
 Андреєвське — Вологодська область, Вологодський район
 Андреєвське — Вологодська область, Сокольський район
 Андреєвське — Вологодська область, Усть-Кубинський район
 Андреєвське — Івановська область, Родніковський район
 Андреєвське — Калузька область, Дзержинський район
 Андреєвське — Калузька область, міський округ Калуги
 Андреєвське — Калузька область, Таруський район
 Андреєвське — Калузька область, Ферзіковський район
 Андреєвське — Карелія, Кондопозький район
 Андреєвське — Костромська область, Буйський район
 Андреєвське — Костромська область, Макар'євський район
 Андреєвське — Костромська область, Чухломський район
 Андреєвське — Москва, Новомосковський адміністративний округ
 Андреєвське — Московська область, Істринський район
 Андреєвське — Московська область, Каширський район
 Андреєвське — Московська область, Ленінський район
 Андреєвське — Московська область, Можайський район
 Андреєвське — Московська область, Шаховський район
 Андреєвське — Смоленська область, Єльнінський район
 Андреєвське — Тверська область, Бежецький район
 Андреєвське — Тверська область, Західнодвинський район
 Андреєвське — Тверська область, Калінінський район
 Андреєвське — Тверська область, Калязінський район
 Андреєвське — Тверська область, Конаковський район
 Андреєвське — Тверська область, Рамешковський район
 Андреєвське — Тверська область, Ржевський район
 Андреєвське — Тверська область, міський округ Твері
 Андреєвське — Ярославська область, Большесельський район, Благовещенське сільське поселення, Чудіновський сільський округ
 Андреєвське — Ярославська область, Некрасовський район
 Андреєвське — Ярославська область, Переславський район
 Андреєвське — Ярославська область, Пошехонський район
 Андреєвське — Ярославська область, Ростовський район
 Андреєвське — Ярославська область, Рибинський район
 Андреєвське — Ярославська область, Ярославський район
Містечко:
 Андреєвське — Ярославська область, Некоузький район

Див. також 
 Андріївське